Аракажу () — крупная городская агломерация в Бразилии. Центр — город Аракажу в штате Сержипи.

Население 
Численность населения агломерации по состоянию на 2007 год составляла 759 998 человек, по состоянию на 2014 год — 912 647 человек. Занимает площадь 860,1 км². Плотность населения — 1061 чел./км².

Состав агломерации 
В агломерацию входят все 4 муниципалитета микрорегиона Аракажу:
 Аракажу
 Барра-дус-Кокейрус
 Носа-Сеньора-ду-Сокорру
 Сан-Кристован

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 6 478 766 340 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 8449,06  реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,763  (данные: Программа развития ООН).

Примечания 

Сержипи
Городские агломерации Бразилии